Помазан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Помазан, Вера Степановна (род. 1938) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Помазан, Евгений Валерьевич (род. 1989) — российский футболист.
 Помазан, Евфросиния Савельевна (1915 — ?) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Помазан, Мария Александровна (род. 1988) — украинская легкоатлетка.
 Помазан, Николай Степанович (1923—2001) — директор племенного завода, Герой Социалистического Труда.
 Помазан, Роман Максимович (род. 1994) — украинский футболист. См. также 
 Помазановка — село, Залелиевский сельский совет, Царичанский район, Днепропетровская область, Украина.
 Помазаны — село, относится к Килийскому району Одесской области Украины.
 Помазанский, Михаил Иванович (1888—1988) — священнослужитель РПЦ заграницей, протопресвитер, богослов.